Клавихо:

 Клавихо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 Клавихо, Виктор (род. 1973) — испанский актёр.
 Клавихо, Кэти (Queti Clavijo, 1935—2008) — испанская танцовщица фламенко.
 Клавихо, Фернандо (1956—2019) — уругвайско-американский футболист и тренер, а также игрок в шоубол и мини-футбол.
 Клавихо-Телепнев, Владимир (род. 1962) — известный российский фотограф.